Agua Dulce (Califórnia) — comunidade não-incorporada no estado da Califórnia, Estados Unidos
Agua Dulce (condado de El Paso) — cidade no condado de El Paso no estado do Texas, Estados Unidos

Ver também 
Aguadulce

Desambiguações de topônimos